Hamed Dahane (1946-2020), joueur de football international marocain.
 Saâd Dahane (1958-), entraîneur marocain de football, ancien milieu de terrain.
 Sabria Dahane (1985-), ancienne nageuse algérienne.